monte-azulense – abitanti di Monte Azul Paulista
monte-azulense – abitanti di Monte Azul